12. Igrzyska Śródziemnomorskie – dwunastą edycję igrzysk śródziemnomorskich gościł francuski region Langwedocja-Roussillon. Zawody odbyły się pomiędzy 16, a 27 czerwca 1993 roku. W imprezie wystartowało 2598 sportowców (1994 mężczyzn i 604 kobiet) z 19 krajów.

Tabela medalowa

Dyscypliny 
  ()
  ()

Bibliografia 
 

1993 w sporcie
1993
Zawody sportowe we Francji
1993 we Francji